El término reversión puede referirse a:

 La restitución de algo al estado que tenía.

 Reversión geomagnética es un cambio en la orientación del campo magnético terrestre, tal que las posiciones del polo norte y sur magnético se intercambian.
 Reversión Brunhes-Matuyama o inversión magnética Brunhes-Matuyama fue un evento geológico, aproximadamente hace 780 000 años, cuando el campo magnético terrestre hizo la última inversión magnética.
 Wikipedia:Reversor es una herramienta disponible para los bibliotecarios y para los usuarios con el permiso de reversor (rollbacker), que permite revertir ediciones rápidamente, tanto ediciones propias —autorreversiones— como ediciones de otros usuarios.
 Reversiones: siempre es hoy (también llamado Reversiones / Siempre es hoy) es un álbum de Gustavo Cerati editado en el año 2003.

Referencias